HMS Oak — название нескольких кораблей английского флота.

 HMS Oak (1652) — голландский корабль, захвачен англичанами в 1652 году. Вошёл в состав флота Английской республики. Сожжён брандером в стычке с голландцами в 1653 году.
 HMS Oak (1912) — эскадренный миноносец типа Acheron. Спущен на воду в 1912 году. Списан в 1921 году и в следующем году пущен на слом.

См. также 
 HMS Oakham Castle
 HMS Oakington
 HMS Oakley
 HMS Royal Oak